Ма́унт Вашингтон (), или Вашингтон (гора) может обозначать:

Горы и вершины 
Канада
 Вашингтон (гора, Британская Колумбия)
США

 Вашингтон (гора, Невада)
 Вашингтон (гора, Нью-Гэмпшир), наивысшая точка северо-востока США
 Вашингтон (гора, Орегон)
 Вашингтон (Каскадные горы), в округе Кинг штата Вашингтон
 Вашингтон (хребет Олимпик), в округе Мейсон штата Вашингтон

См. также: Список вершин с названием Вашингтон

Парки и леса 
 Mount Washington State Forest, в округе Беркшир, Массачуссетс
 Маунт Вашингтон (национальный парк), в Sargent's Purchase, Нью-Гэмпшир

Населённые пункты 
В США:
 города и посёлки
 Маунт Вашингтон (Кентукки)
 Маунт Вашингтон (Массачусетс)
 окрестности
 Маунт Вашингтон (Балтимор), в штате Мэриленд, к северо-востоку от Балтимора
 Маунт Вашингтон (станция, Балтимор), железнодорожная станция в пригороде того же населённого пункта
 Маунт Вашингтон (Цинциннати), штат Огайо
 Маунт Вашингтон (Лос-Анджелес), штат Калифорния
 Маунт Вашингтон (Питтсбург), штат Пенсильвания

Прочее 
 США
 MS Mount Washington, судно на озере Виннипесоки в Нью-Гэмпшире
 Маунт Вашингтон (колледж), коммерческий колледж в Нью-Гэмпшире
 Маунт Вашингтон (отель), отель в Нью-Гэмпшире
 Канада
 Маунт Вашингтон (горнолыжный курорт), Британская Колумбия

См. также 
 Вашингтон
 USS Mount Washington